Obscuridade (do latim obscurĭtas, -ātis.) é um termo que traduz a ideia contrária de claridade. Ou seja, algo de caráter, qualidade, contexto e conteúdo ou ideia exatamente opostos aos de claridade ou esclarecimento. Por isso, este termo também é empregado em vários ramos da ciência por ser facilmente sugestionável em termos dicotômicos, tanto linguisticamente ou filosoficamente.

Etmologia

Direito 
O termo obscuridade, no uso e na ciência do direito, está associada a uma qualificação da lide por falta de clareza ou sentido, falta de certeza ou quaisquer outros defeitos que possam comprometer uma decisão jurídica.

Engenharia da Segurança 

A obscuridade, na Engenharia da Segurança, está relacionada como um conjunto de dados inválidos ou ausentes de um determinado sistema com potencial para torná-lo vulnerável ou não a ataques ou invasões.

Referências 

 Portal do e-governo | Artigo: Teoria Geral dos Recursos. 
 Conceito de "Segurança através da Obscuridade" Escola Politécnica - Universidade de São Paulo - Brasil. 

Linguística